Spermotrichum är ett släkte av svampar. Spermotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spermotrichum